Pokal Slovenije (uradno Pokal Nogometne Zveze Slovenije ali krajše Pokal NZS), je drugo najbolj pomembno nogometno tekmovanje v Sloveniji. Ustanovljen leta 1991. V pokalnem tekmovanju tekmuje skupno 28 klubov po prirejenem sistem pokalnega tekmovanja: 18 ekip iz nivoja medobčinskih nogometnih zvez (MNZ), 2. SNL in 3. SNL ter 10 ekip iz PrveLige. Pred sezono 2020/21 se je tekmovanje preimenovalo v Pokal Pivovarna Union.

Sistem tekmovanja

V 1. krogu se pomeri 18 ekip na nivoju medobčinskih nogometnih zvez (MNZ), iz 2. SNL in 3. SNL ter 6 ekip iz Prve lige, ki niso kvalificirane v Evropska tekmovanja. NZS ima v prvem krogu možnost regijske razporeditve parov, pri čemer se klubi iz iste MNZ ne morejo srečati. Ekipe odigrajo med seboj po eno tekmo, prizorišče je odvisno od žreba.

V 2. krogu se zmagovalcem 1. kroga pridružijo še ostale 4 ekipe Prve lige, ki igrajo kvalifikacije v Evropskih tekmovanjih. Odigra se samo ena tekma in žreb določi prizorišče.

V četrtfinalu in polfinalu ekipi med seboj odigrata dve srečanji. Eno tekmo doma in eno v gosteh. V sezoni 2019-2020 pa se je zaradi pandemije Covid-19 v polfinalu igrala le po ena tekma. Tekmi polfinala sta bili odigrani na nevtralnem igrišču.

Finale Pokala Slovenije je od sezone 2004–05 spet samo le ena tekma, ki se igra na vnaprej določenem prizorišču, ki ga določi NZS. Zmagovalec pokala igra v drugem kvalifikacijskem krogu za Ligo Evropo za naslednjo sezono, razen če že zmagovalec pokala igra v kvalifikacijah za Ligo prvakov.

Zmagovalci pokala

Po sezonah

Po klubih

Posebej označeni so klubi, ki ne obstajajo več.

Glej tudi
 PrvaLiga
 2.SNL
 3.SNL
 SuperPokal Slovenije

Zunanje povezave
 Uradna stran NZS

Nogomet v Sloveniji
Državni nogometni pokali
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991